Gänstor steht für Stadttore:
 Gänsturm (Ulm)
 Unteres Tor (Weikersheim)

Siehe auch:
 Gänstorbrücke